Karl-Marx-Siedlung bezeichnet
 Karl-Marx-Siedlung (Schipkau) in Brandenburg
 Karl-Marx-Siedlung (Worms) in Rheinland-Pfalz